Palazzo Fodri – edificio storico di Cremona
 Valeria Fodri – calciatrice italiana